Василий Нарышкин:
 Нарышкин, Василий Васильевич (1712—1780) — генерал-поручик, губернатор Белгородский и Новгородский; отец статского советника В. В. Нарышкина-младшего.
 Нарышкин, Василий Васильевич (1738—?) — статский советник; командир Нерчинских заводов; сын генерал-поручика В. В. Нарышкина. Примечания